Boğaziçi (türkisch: „Bosporus“) bezeichnet:
 Boğaziçi (Baklan), Dorf in der Provinz Denizli
 Boğaziçi Üniversitesi, eine Universität in Istanbul
 Boğaziçi (Milas), Ort in der Provinz Muğla
 Boğaziçi, Ort in der Türkischen Republik Nordzypern im Distrikt İskele